Palazzo Pubblico San Marino kormányzósági palotája
 Palazzo Pubblico Siena városházája